Parque Vespucio puede referirse a:

Parque Vespucio Norte, área verde de las comunas de Conchalí y Recoleta, en Santiago de Chile.
Parque Vespucio Oriente, área verde de las comunas de Vitacura y Las Condes, en Santiago de Chile.